Waffenmuseum steht für:
 Polnisches Waffenmuseum
 Waffenmuseum Suhl
 Waffenmuseum Tula, siehe Tula #Waffenmuseum

Siehe auch:
 Waffensammlung